Михаи́л Засла́вский: 
 Заславский, Михаил Абрамович (1921—1993) — советский таксидермист.
 Заславский, Михаил Иванович (более известен под фамилией Мстиславский; ум. ок. 1534) — последний удельный князь Мстиславский, наместник Витебский.
 Заславский, Михаил Самойлович (1925—1976) — советский украинский балетмейстер.
Примечания